Mark van der Werf kan verwijzen naar:
 Mark van der Werf (schaker) - een Nederlands schaker en algemeen directeur van het bondsbureau van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond
 Mark van der Werf (schrijver) - een Nederlands schrijver van de Meester Mark boekenreeks